Писаревка и Писарёвка — топонимы:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Писаревка — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Писаревка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Писаревка — село в Ключевском районе Алтайского края, упразднено в 1950-е годы.
 Писаревка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Писарёвка — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Писарёвка — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Писаревка — село в Унечском районе Брянской области.
 Писарёвка — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Писарёвка — хутор в Фроловском районе Волгоградской области.
 Писаревка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Писаревка — деревня в Рамонском районе Воронежской области.
 Писаревка — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Писаревка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Писаревка — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области, упразднен в 1977 году.
 Писаревка — село в Гайском районе Оренбургской области.
 Писаревка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Писаревка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.

 Писаревка — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Писаревка — село в Винницком районе Винницкой области.
 Писаревка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Писаревка — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Писаревка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Писаревка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Писаревка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Писаревка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Писаревка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Писаревка — село в Новопсковском районе Луганской области.
 Писаревка — село в Кодымском районе Одесской области.
 Писаревка — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Писаревка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Писаревка — село в Сумском районе Сумской области.
 Писаревка — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Писаревка — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Писаревка — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Писаревка — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Писаревка — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Писаревка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Писаревка — село в Лысянском районе Черкасской области.

Реки 
 Писаревка — река в Смоленской области.
 Писаревка — река в Львовской области.

См. также 
 Великая Писаревка
 Верхняя Писаревка
 Писарев
 Писарево

Примечания